Миноносцы типа V-125 — тип эскадренных миноносцев (по официальной классификации — больших миноносцев), состоявший на вооружении Военно-морского флота Германии в период Первой мировой войны. Корабли строились по мобилизационной программе 1916 года. Всего было построено 6 миноносцев этого типа.

Энергетическая установка 
На кораблях типа в качестве ГЭУ была установлена паротурбинная ЭУ мощностью 25 150 л. с., состоящая из 2 турбин, 1 военно-морского нефтяного котла и 2 военно-морских двухсторонних нефтяных котлов. Максимальные запасы топлива на эсминцах типа составляли 330 тонн нефти.

Вооружение 
Миноносцы вооружались 3х1 105-мм орудиями в установках LC/16 образца 1916 г. Установка LC/16 считалась очень удачной, сочетая лёгкую конструкцию со значительным углом возвышения ствола. Орудие имело длину ствола 45 клб. и отличалось сравнительно умеренной начальной скоростью снаряда при его довольно большой массе. Заряжание — унитарное, теоретическая скорострельность достигала 15 выстр./мин. Торпедное вооружение эсминцев состояло из 6 500-мм торпедных аппаратов, минное вооружение — из 24 мин заграждения.

Список миноносцев типа

Литература 
 

Большие миноносцы Германии
Эскадренные миноносцы по типам
Миноносцы Первой мировой войны